Schischkina ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Anatoljewna Schischkina (* 1989), russische Synchronschwimmerin
 Ljudmila Wladimirowna Schischkina (* 1990), russische Biathletin
 Swetlana Malachowa-Schischkina (* 1977), kasachische Skilangläuferin
 Weronika Schischkina (* 2003), kasachische Skispringerin